Felsko ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Daniel Felsko (1813–1902), deutsch-baltischer Architekt und Stadtplaner in Riga
 Oskar Felsko (1848–1921), deutsch-baltischer Porträtmaler der Düsseldorfer Schule